Upson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Upson House (Athens, Georgia), NRHP-ID 73000616
 Upson House (Mansfield, Ohio), NRHP-ID 83002051